Zapasy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1979 odbywały się w dniach 16 - 19 września w Splicie.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 
 Dane na foeldeak.com

Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich
1979 w zapasach